El título Vicente de Santa María puede hacer referencia a diversas personas:

 Vicente de Santa María y Martínez, sacerdote novohispano.
 Vicente de Santa María (sacerdote español), sacerdote español.